

Famille Ephrussi (banquiers) 
 Famille Ephrussi
 Ignaz von Ephrussi
 Jules Ephrussi
 Ignace Ephrussi
 Charles Ephrussi
 Viktor Ritter von Ephrussi
 Maurice Ephrussi
 Marie « May » Juliette Ephrussi, princesse de Faucigny-Lucinge
 Palais Ephrussi (Vienne)
 Villa Ephrussi de Rothschild
 Villa Kérylos

Autres personnalités 
 Boris Ephrussi, généticien (1901-1979).
 Anne Ephrussi (née en 1955)

Patronyme juif